Baxter Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Baxter Creek (Colorado), im Mesa County, Bundesstaat Colorado  
 Baxter Creek (Georgia), im Haralson County, Bundesstaat Georgia  
 Baxter Creek (Kalifornien), im Lassen County, Bundesstaat Kalifornien 
 Baxter Creek (Montana), im Gallatin County, Bundesstaat Montana